4-й полк может означать:

Пехотные полки 
 4-й полк линейной пехоты — командир полка: полковник шевалье Шарль Батист Бертран Масси (Massy).
 4-й гренадерский Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк
 4-й пехотный Копорский Генерала Графа Коновницына, ныне Его Величества Короля Саксонского полк
 Кавказский 4-й стрелковый полк
 Туркестанский 4-й стрелковый полк
 Финляндский 4-й стрелковый полк
 Лейб-гвардии 4-й стрелковый Императорской Фамилии полк
 4-й егерский полк
 4-й отдельный понтонно-мостовой полк
  (4. Garde-Regiment zu Fuss), Берлин.
 4-й Финляндский стрелковый полк
  4-й моторизованный понтонно-мостовой полк 
 4-й Петрозаводский пограничный полк НКВД
  4-й Морской полк  — часть морской пехоты, существовавшая в Российском императорском флоте с 1803 по 1811 годы, а после в Русской императорской армии с 1811 по 1833 год.

Кавалерийские полки 
 4-й гусарский Мариупольский генерал-фельдмаршала князя Витгенштейна полк
 4-й уланский Харьковский полк
 4-й драгунский Новотроицко-Екатеринославский генерал-фельдмаршала князя Потемкина-Таврического полк

Казачьи полки 
 Донской 4-й казачий полк
  Оренбургский 4-й казачий полк 
  Сибирский 4-й стрелковый полк

Танковые полки 
  4-й отдельный гвардейский танковый полк прорыва 
  4-й танковый Варшавский полк  35-й механизированной бригады
  4-й танковый полк  4-й танковой бригады

Авиационные полки 
 4-й гвардейский пикирующий бомбардировочный авиационный Новгородский полк
 4-й гвардейский Сталинградский Краснознаменный авиационный полк дальнего действия
 4-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк дальнего действия
 4-й гвардейский истребительный авиационный полк ВВС Балтийского флота

Примечания